Teemu Laakso (né le  à Tuusula en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HIFK, il débute dans la SM-liiga en 2004. Il est choisi au troisième tour en soixante-dix-huitième position par les Predators de Nashville lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2005. Il part en Amérique du Nord en 2008. Les Predators l'assignent aux Admirals de Milwaukee, club ferme évoluant dans la Ligue américaine de hockey. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey chez les Stars de Dallas.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||15 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||47 ||2 ||1 ||3 ||20 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||50 ||3 ||6 ||9 ||70 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||53 ||3 ||7 ||10 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH ||42 ||2 ||7 ||9 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || 46|| 4|| 9|| 13|| 42|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 74|| 8|| 22|| 30|| 46|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 55|| 3|| 17|| 20|| 74|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 9|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Severstal Tcherepovets || KHL || 49|| 4|| 5|| 9|| 28|| 10|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 28|| 3|| 3|| 6|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Växjö Lakers HC || SHL || 40|| 2||7 ||9 ||22 ||13 ||2 || 0||2 ||8
|-
| 2015-2016|| Växjö Lakers HC || SHL || 28|| 3||6 ||9 ||24 ||2 ||0 || 0||0 ||8
|-
| 2016-2017|| Växjö Lakers HC || SHL || 2|| 0||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HIFK || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 17|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 4|| 6|| 18|| +5|| align="left"| Septième place
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 10|| -3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 8|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 1|| 4||  12||+7|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 2|| 5||  52||+3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| +4||align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Naissance en août 1987
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du HIFK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Severstal Tcherepovets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Naissance à Tuusula